Вальдивія (ісп. Valdivia) — місто і комуна в південній частині Чилі.
 Педро де Вальдивія (ісп. Pedro de Valdivia, близько 1500 — 1 січня 1554) — іспанський конкістадор та перший королівський губернатор Чилі.
 Помар-де-Вальдивія (ісп. Pomar de Valdivia) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Хав'єр Вальдивія (ісп. Javier Valdivia, нар. 4 грудня 1941, Гвадалахара) — мексиканський футболіст.
 2741 Вальдивія (2741 Valdivia) — астероїд головного поясу, відкритий 1 грудня 1975 року.
 Хорхе Вальдивія (ісп. Jorge Valdivia, нар. 19 жовтня 1983, Маракай) — чилійський футболіст.